

Aeronautica 
 Certificato di operatore aereo

Biochimica 
 CoA – Coenzima A

Codici 
 COA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Columbia, California (Stati Uniti)

Epidemiologia 
 COA – Centro operativo AIDS

Geografia 
 Côa – fiume del Portogallo

Informatica 
 COA – Certificate of Authenticity (Certificato di Autenticità)

Sport
 COA - Consiglio Olimpico d'Asia